Heinz Greissing (1933) – pittore austriaco
 Joseph Greissing (1664-1721) – architetto tedesco
 Valentin Greissing (1635-1701) – filologo, educatore e teologo tedesco